Az Alsótöbörzsöki Nagyboldogasszony-kápolna egy római katolikus kápolna Sárbogárd településen, a plébánia a József Attila utcában található.

1927-ben épült.

Külső hivatkozások 

12 sárbogárdi templomról

A Székesfehérvári egyházmegye templomai és kolostorai
Sárbogárd épületei
Fejér megye keresztény templomai, kolostorai